Marlies Schild (Admont, 31. svibnja 1981.) je austrijska alpska skijašica.

Pobjede u Svjetskom skijaškom kupu

Vanjske poveznice 

 Osobna stranica Marlies Schild

Austrijski alpski skijaši